Fairhope ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fairhope (Alabama)
 Fairhope (Georgia)
 Fairhope (Ohio)
 Fairhope (Pennsylvania)